Het Aziatisch kampioenschap basketbal van 2011 vond plaats in de periode van 15 tot en met 25 september 2011 in Wuhan, China. Het was de 26e editie van het Aziatisch kampioenschap basketbal dat tweejaarlijkse wordt georganiseerd, en het was de vierde editie die in China werd georganiseerd.

De 16 gekwalificeerde Aziatische landen speelden op twee speellocaties in Wuhan. Na de voorronde waarin de teams in vier groepen tegen elkaar speelden, werd in de groepsfase bepaald welke teams zich kwalificeren voor de knock-outfase voor plek 1 tot en met 8.

Kwalificatie 
Op basis van de regels van FIBA Asia, had elk van de vier zones recht op twee plekken. Daarnaast waren gastland China en Stanković Cup-houders Libanon automatisch gekwalificeerd. De overige vier plaatsen werden verdeeld op basis van de prestaties van de tijdens de Stanković Cup 2010.

Loting
Tijdens de loting op 6 juli in Wuhan werden de 16 deelnemende landen verdeeld op vier groepen.

Voorronden

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groepsfase 
In de groepsfase worden de gekwalificeerde landen uit de vier voorrondegroepen verdeeld over twee groepen. De resultaten van de wedstrijden tussen landen die elkaar reeds in de voorronde hebben getroffen worden opgeteld bij de resultaten van de resterende wedstrijden in de groepsfase.

Groep E

Groep F

Wedstrijden om de 13e–16e plek 

 1Qatar werd na de voorronden uitgesloten van verdere deelname en verloor daarom de verdere wedstrijden zonder te spelen met 20-0

Wedstrijden om de 9e–12e plek

Wedstrijden om de 1e–8e plek

Eindrangschikking

Externe links 
  Officiële website

Basketbalwedstrijd
Sportevenement in China
Basketbal in 2011
Basketbal in China
Sport in Hubei
Wuhan